Примера дивисьон 1960/1961 ()  — 18-й сезон чемпионата Мексики по футболу, с момента получения им профессионального статуса.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Мексики на rsssf.com

1960/1961
Мексика
Мексика
Спорт в Мексике в 1960 году
1961 год в Мексике